Первая хорватская футбольная лига 1996/1997 годов () — 6-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. Он начался 18 августа 1996 года и закончился 1 июня 1997 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Хорватии на rsssf.com

1996/1997
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 1996 году
Спорт в Хорватии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997